Galó (sàtrapa), tercer sàtrapa de Capadòcia
 Galó (unitat), mesura anglosaxona de capacitat
 Galó (indumentària), passamà per a guarnir vestits i tapisseries, i divisa militar o policial d'aquest tipus